As veias cerebrais superiores são veias do cérebro.

Cerebrais Superiores